

Niemcy 
 Aufhausen – dzielnica Geislingen an der Steige
 Aufhausen – dzielnica Mainburga
 Aufhausen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ratyzbona